Есперанза има више значења:

 Есперанза, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Есперанза (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Есперанза (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Есперанза, Каса Огар (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Есперанза (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есперанза (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есперанза (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есперанза (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есперанза (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есперанза (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Есперанза (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Есперанза (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Есперанза (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Есперанза (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Есперанза (Есперанза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Есперанза, Гасолинера (Есперанза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Есперанза, Ел Сочитл (Есперанза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Есперанза, Касета де Паго (Есперанза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Есперанза (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Есперанза (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Есперанза (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Есперанза (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Есперанза (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Есперанза, Кампестре Камарго (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Есперанза (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Есперанза (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Есперанза (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Есперанза (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику